Polidamant, heroi troià
 Polidamant d'Escotussa, atleta de l'antiga Grècia
 Polidamant de Farsàlia, tirà de Farsàlia